Tokarnia heißen folgende Ortschaften in Polen:
 Tokarnia, Dorf und Gemeindesitz im Powiat Myślenicki der Woiwodschaft Kleinpolen, siehe Gmina Tokarnia
 Tokarnia (Bukowsko), Dorf im Powiat Sanocki der Woiwodschaft Karpatenvorland; siehe Gmina Bukowsko
 Tokarnia (Chęciny), Dorf im Powiat Kielecki der Woiwodschaft Heiligkreuz; siehe Gmina Chęciny